Кі́ттель () — прізвище німецького походження:
 Мартін Бальдуїн Кіттель (; 1797–1885) — німецький натураліст
 Отто Кіттель (; 1917–1945) — німецький військовий льотчик-ас за часів Третього Рейху, обер-лейтенант (1944) Люфтваффе

Німецькі прізвища